Trichosporum är ett släkte av svampar. Trichosporum ingår i familjen Piedraiaceae, ordningen Capnodiales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Trichosporum